Mantineia (griech. Mαντίνεια) ist der Name

 einer Stadt im antiken Griechenland, siehe Mantineia (Stadt)
 einer Provinz im modernen Staat Griechenland mit der Hauptstadt Tripoli, siehe Mandinia (Provinz) 
 einer modernen Gemeinde im selben Gebiet, siehe Mandinia

Des Weiteren gab es zwei Schlachten, die nach der Stadt Mantineia benannt sind:

 Die Erste Schlacht von Mantineia wurde im Jahr 418 v. Chr. während des Peloponnesischen Krieges ausgetragen
 Die Zweite Schlacht von Mantineia führte im Jahr 362 v. Chr. zum Ende der thebanischen Hegemonie und gilt als eine Epochengrenze der griechischen Antike